Dascillus är ett släkte av skalbaggar. Dascillus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Dascillus